Доње Луге је насеље у општини Беране у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 1861 становника (према попису из 1991. било је 2012 становника).

Демографија 
У насељу Доње Луге живи 1353 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 33,5 година (32,3 код мушкараца и 34,7 код жена). У насељу има 508 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,66.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Беране
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори